Pouilly ist Name oder Namensbestandteil mehrerer französischer Gemeinden:

 Pouilly (Moselle) im Département Moselle
 Pouilly (Oise) im Département Oise

Mit Namenszusatz:
 Pouilly-en-Auxois im Département Côte-d’Or
 Pouilly-le-Monial im Département Rhône
 Pouilly-lès-Feurs im Département Loire
 Pouilly-les-Nonains im Département Loire
 Pouilly-sous-Charlieu im Département Loire
 Pouilly-sur-Loire im Département Nièvre
 Pouilly-sur-Meuse im Département Meuse
 Pouilly-sur-Saône im Département Côte-d’Or
 Pouilly-sur-Serre im Département Aisne
 Pouilly-sur-Vingeanne im Département Côte-d’Or
 Saint-Genis-Pouilly im Département Ain

Weiteres:
 Kanton Pouilly-sur-Loire, Wahlkreis in Frankreich
 Mensdorff-Pouilly (Adelsgeschlecht), aus Lothringen stammendes Adelsgeschlecht
 Die AOC-Weine Pouilly-Fuissé (Burgund) und Pouilly-Fumé (Loire)

Siehe auch:
 Pouilley